

Afkortingen 
 Prematuur ovarieel falen, vervroegde menopauze
 Private Omroep Federatie, maatschappij die Vlaamse commerciële zenders vertegenwoordigt
 Parti ouvrier français, voormalige Franse politieke partij
 Physics of failure (PoF), een begrip in het vakgebied Reliability engineering

Overig 
 Krediet (op de pof kopen)
 plooi (kleding); ook: kleding die door plooien opbolt: pofbroek, pofmouw
 Chalk, poeder van magnesiumcarbonaat, door sportklimmers ook pof genoemd
 Poffen (doorverwijspagina)
 Jouster pof, Fries baksel